Толба может означать:

 Толба — река в Псковской области России.
 Толба — село в Нижегородской области России.

Фамилия
 Толба, Магди (род. 1964) — египетский футболист.